Sadev steht für
 Sadev Group, Maschinenbauunternehmen und Automobilzulieferer
 Kse diev, eine einsaitige Stabzither in Kambodscha